Гершон Кингсли (, первоначальное имя Гёц Густав Ксински — ; , Бохум — 10 декабря 2019, Нью-Йорк) — американский , один из пионеров электронной музыки в 1970-х годах и один из первых исполнителей на синтезаторе Муга. Наиболее известен как автор инструментальной композиции «Popcorn», впервые записанной в 1969 году; а также как долговременный партнёр Жана-Жака Перри (дуэт Perrey and Kingsley).

Биография 
Будучи наполовину евреем (его мать была полькой, принявшей иудаизм после замужества), покинул Германию в пятнадцатилетнем возрасте в 1938 году и поселился в подмандатной Палестине, жил в кибуце Эйн-Харод. Уже в период обучения в Иерусалимской консерватории начал выступать как пианист в джазовых коллективах в Иерусалиме и Тель-Авиве. Его родителям и брату удалось бежать из нацистской Германии на Кубу, а после войны переехать в США, где Кингсли воссоединился с ними в 1946 году. Его отец Макс Ксински занимался торговлей коврами и был пианистом-любителем.

Круг деятельности Кингсли обширен в жанровом плане; сюда входят музыка для кино и телевидения, «классические» камерные произведения и сочинения для иудейских церемоний, написанные под влиянием рок-музыки; неоднократно Кингсли выступал дирижёром и аранжировщиком ряда бродвейских мюзиклов. Выступил дирижёром и аранжировщиком на альбомах канторских композиций Жана Пирса и на других популярных записях этого певца, грамзаписях еврейской литургической и эстрадной музыки, в том числе в исполнении Теодора Бикеля.

Работа Кингсли была отмечена двумя премиями «», номинацией на премию «То́ни» в категории «Лучший дирижёр и музыкальный руководитель» и специальной премией фонда .

Кингсли умер 10 декабря 2019 года в возрасте 97 лет на Манхэттене, Нью-Йорк.

Избранные работы 
Альбомы
 1966 — The In Sound from Way Out!
 1967 — Kaleidoscopic Vibrations: Spotlight on the Moog
 1969 — Music to Moog By
 1970 — First Moog Quartet
 1970 — Switched-On Gershwin
 1991 — The Essential Perrey and Kingsley
 2005 — Voices from the Shadow 2006 — God Is a Moog 2007 — Vanguard Visionaries: Perrey and Kingsley 2009 — Silent Night, Bloody Night''
Музыка к фильмам
  — «Песня Сэма»
  — «»
  — «»
  — «»
На экране
В 2016 году Гершон Кингсли появился на экране в Международном анимационном джем-сейшене «Popcorn», снятом на его одноимённую мелодию и приуроченную к II торжественной церемонии вручения Национальной анимационной премии «Икар».

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыканты-электронщики США
Композиторы электронной музыки
Дирижёры США
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Иммигрировавшие в США из Германии